Simonsplatz steht für

verschiedene Örtlichkeiten in Deutschland, wie etwa den
 Simonsplatz (Hannover), um 1870 nach dem jüdischen Bankier Israel Simon benannter, später von den Nationalsozialisten umbenannter ehemaliger Platz in Hannover, Stadtteil Calenberger Neustadt
 Park Simonsplatz, Park in Neu-Reudnitz, Leipzig
 Simonsplatz (Leipzig)
 Simonsplatz (Oerlinghausen)

verschiedene Plätze in anderen Staaten, wie etwa den

 Simons Place (Pattaya), Platz in Pattaya, Thailand
 Simons Plaza (Vermont), Platz in der US-amerikanischen Stadt Vermont
 Simon's Place in Dublin, Irland